Eemeli Pirinen – sciatore alpino finlandese
 Jonna Pirinen – cantante finlandese
 Juha Pirinen – calciatore finlandese